Un oxyde de tungstène est l'un des oxydes de l'élément tungstène. Il peut s'agir :
 de l'oxyde de tungstène(III), de formule chimique  ;
 de l'oxyde de tungstène(IV), ou dioxyde de tungstène, de formule  ;
 de l'oxyde de tungstène(VI), ou trioxyde de tungstène, de formule .

Tungstène
Composé du tungstène